Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 1998/99 gemeldeten Spielerinnen und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine ihr Meldekontingent komplett aus. Rotation Berlin meldete nur 13 Spielerinnen, der USV Halle, der SK Holsterhausen und der SC Leipzig-Gohlis sogar nur je 11 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der USV Halle, der SC Leipzig-Gohlis und die SVG Leipzig kamen mit jeweils 7 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen setzte der SV 1920 Hofheim ein, nämlich 12. Insgesamt wurden 103 Spielerinnen eingesetzt, von denen 23 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbeste Spielerin war Ildikó Mádl (USV Halle) mit 10,5 Punkten aus 11 Partien, einen Punkt weniger holte ihre Mannschaftskollegin Nana Iosseliani, während die Krefelderin Marta Litinskaja 9 Punkte erreichte. Keiner Spielerin gelang ein 100-%-Ergebnis. Auch prozentual hatte Mádl die beste Ausbeute, am nächsten kamen ihr Margarita Wojska (Elberfelder SG) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, Iosseliani, sowie Natalia Kiseleva (Rodewischer Schachmiezen) mit 6 Punkten aus 7 Partien.

Älteste Spielerin der Saison war die Elberfelderin Helga Luft (* 1934), jüngste Spielerin die beim Dresdner SC spielende Elisabeth Pähtz (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; BIH = Bosnien-Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SV 1920 Hofheim

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

Spielvereinigung Leipzig 1899

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SK Holsterhausen

SC Leipzig-Gohlis

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

SSV Rotation Berlin 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Katja Skrzypczak hieß bis zur Saison 1997/98 Katja Jentsch.
 Monika Miroslawka hieß bis zur Saison 1997/98 Monika Bobrowska und heißt seit der Saison 2000/01 Monika Soćko.
 Andrea Schmidt hieß bis zur Saison 1997/98 Andrea Voß.
 Kristiane Prescha hieß bis zur Saison 1997/98 Kristiane Lückerath.
 Katrin Jahnke heißt seit der Saison 1999/2000 Katrin Döhmen.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 1999. Edition Marco, Berlin 1998, ISBN 3-924833-38-9.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1998
Schach 1999